Pollnow ist der Name folgender Orte:

 deutscher Name der polnischen Kleinstadt Polanów

Pollnow ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Pollnow (1902–1943), deutscher Psychiater